Gruner er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Christian Gottfried Gruner (1744–1815) – tysk læge
 Gottlob Siegmund Gruner (1717–1778) – schweizisk naturforsker
 Ludwig Gruner (1801–1882) – tysk kobberstikker

Efternavne